Knepler ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Knepler (1906–2003), österreichischer Musikwissenschaftler; Sohn von Paul Knepler
 Guillermo Knepler (1899–1987, früher Willy Knepler), österreichisch-argentinischer Musikkritiker und Schlagertexter; Cousin von Georg Knepler
 Henry Knepler (1922–1999), amerikanischer Theaterwissenschaftler; Sohn von Hugo Knepler
 Hugo Knepler (1872–1944), österreichischer Buch- und Kunsthändler; Musikverleger und Inhaber einer Künstleragentur, Bruder von Paul Knepler
 Paul Knepler (1879–1967), österreichischer Buchhändler, Librettist und Komponist; Bruder von Hugo Knepler